Monastero di Sant'Antonio in Egitto
 Monastero di Sant'Antonio a Torcello
 Monastero di Sant'Antonio in Polesine a Ferrara